ВФ — аббревиатура, может означать:
 ВФ — советский/российский журнал «Вопросы философии».
 ВФ — табельный российский медицинский комплект «Войсковой фельдшерский».
 Весёлая ферма — казуальная компьютерная игра в жанре time management, разработанная компанией Melesta и изданная Alawar.
 Волховский фронт
 ВФ — Warface